Penshurst kan syfta på följande:
 Penshurst, Kent, en ort i England
 Penshurst, New South Wales, en ort i Australien